Der Dreiband-Weltcup 2009/4 war das vierte UMB/CEB-Weltcupturnier im 23. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 17. bis zum 22. November 2009 im südkoreanischen Suwon statt. Es war das sechste Weltcup-Turnier seit 1991 in Südkorea.

Geschichte 
Das Weltcup-Turnier in Suwon fand unter großem Publikums- und Medieninteresse statt. In Südkorea ist der Dreibandsport sehr populär, speziell unter jungen Leuten. Der Gesamtdurchschnitt (GD) aller Partien, inklusive aller Qualifikationen, betrug 1,168 in 175 Spielen, ein noch nie erreichtes Ergebnis. Durch die Niederlagen von Dick Jaspers und Daniel Sánchez im Achtelfinale sowie Torbjörn Blomdahl im Halbfinale ist nach seinem Turniersieg Frédéric Caudron der Gesamtweltcup-Sieg 2009 kaum noch zu nehmen. Im letzten Weltcup-Turnier des Jahres im ägyptischen Hurghada muss Caudron nur die erste Runde überstehen, um sich den Titel zu sichern. Ein starkes Turnier spielte der Italiener Marco Zanetti, der erst im Finale nach 2:1-Satzführung unterlag. Das Finale war das bisher beste Match des Jahres.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Suwon wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

In den Qualifikationsrunden wurde auf zwei Gewinnsätze zu je 15 Punkten im Round-Robin-Modus gespielt. Alle Spiele wurden mit Nachstoß gespielt. Die Shot-Clock wurde auf 50 Sekunden je Stoß gesetzt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste waren an Position 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Dick Jaspers
  Daniel Sánchez
  Torbjörn Blomdahl
  Frédéric Caudron
  Marco Zanetti
  Martin Horn
  Kim Kyung-roul
  Eddy Merckx
  Jérémy Bury
  Roland Forthomme
  Nikos Polychronopoulos
  Jozef Philipoom

Wildcardspieler:
2 × organisierender Verband:  Kang Dong-koong,  Hwang Durk-hee
2 × CEB:  Tayfun Taşdemir,  Andreas Efler
2 × CPB:  Pedro Piedrabuena,  Ramón Rodriguez
1 × ACBC:  Choi Sung-won
1 × UMB:  Eddy Leppens

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2009/1
 Dreiband-Weltcup 2009/2
 Dreiband-Weltcup 2009/3
 Dreiband-Weltcup 2009/5

2009 4
Billardturnier in Suwon
Karambolageveranstaltung 2009